Эдуард:

 Эдуард — мужское имя, от англосаксонского Ēadweard.
Список персоналии см. в статье Эдуард.

Топонимы 
 Эдуард (озеро)
 Эдуардс — тауншип в округе Кандийохай, Миннесота, США.

В астрономии 
 (340) Эдуарда — астероид, открытый в 1892 году.
 Эдуард (тропический шторм, 2008)

Другое 
 Эдуард — пятый тропический циклон и пятый по счёту шторм в 2008 году.
 Эдуард III — анонимная пьеса елизаветинского времени.
 Эдуард II — драма режиссёра-авангардиста Дерека Джармена.

См. также 
 Эдвард
 Эдуардо
 Принс-Эдуард
 Остров Принца Эдуарда — провинция Канады на одноимённом острове.